Slowaaks voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Slowaaks voetbalelftal onder 18 (vrouwen)